George Nash Morton foi um pastor e missionário americano que trabalhou no Brasil entre 1869 e 1882 nas cidades de Campinas e São Paulo colaborando com a expansão da recém fundada Igreja Presbiteriana do Brasil. De seu trabalhos destacam as fundações da Igreja Presbiteriana de Campinas e do Colégio Internacional de Campinas, ambas junto a Edward Lane.

Ligações externas 
 Texto do Rev. Alderi Souza de Matos, historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil.
 História da IPB na página do Ínstituto Presbiteriano Mackenzie

Pastores dos Estados Unidos
Presbiterianos